Филип Дујмовић (Ливно, 12. марта 1999) босанскохерцеговачки је фудбалски голман.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1999.
Ливњаци
Босанскохерцеговачки фудбалери
Фудбалери Спартака Суботице
Фудбалери Радничког Ниш
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалски голмани